Це перелік видів молюсків, зафіксованих на території Афганістану. Афганістан не має виходу до моря і не має морських молюсків, лише наземні та прісноводні види, включаючи равликів, слимаків і прісноводних двостулкових молюсків. Фауна молюсків країни маловідома і містить понад 70 таксонів молюсків.

Прісноводні черевоногі 
 Родина Viviparidae
 Bellamya hilmendensis (Kobelt, 1908)
 Родина Bithyniidae
 Gabbia sistanica (Annandale & Prashad, 1919)
 Родина Lymnaeidae
 Galba truncatula (Müller, 1774)
 Lymnaea bactriana (Hutton, 1849)
 Lymnaea gedrosiana (Annandale & Prashad, 1919)
 Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
 Родина Planorbidae
 Anisus convexiusculus (Hutton, 1849)
 Gyraulus euphraticus (Mousson, 1874)
 Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834)
 Polypylis calathus (Benson, 1850)

Наземні черевоногі 

 Родина Succineidae
 Oxyloma indica (Pfeiffer, 1849)
 Oxyloma elegans(Risso, 1826)
 Родина Chondrinidae
 Granopupa granum (Draparnaud, 1801)
 Granaria lapidaria (Hutton, 1849)
 Родина Pupillidae
 Pupilla afghanicum Solem, 1979 - subgenus Gibbulinopsis
 Pupoides coenopictus (Hutton, 1834)
 Родина Valloniidae
 Pupisoma orcula (Benson, 1850) 
 Vallonia asiatica (Nevill, 1878)
 Vallonia mionecton (O. Boettger, 1889) - Vallonia mionecton schamhalensis Rosen, 1892
 Родина Enidae
 Laevozebrinus eremita (Reeve, 1849)
 Subzebrinus tandjanensis (Kobelt, 1902)
 Subzebrinus drangianus Jaeckel, 1956
 Subzebrinus coelocentrus (Ancey, 1893)
 Subzebrinus streeti Solem, 1979
 Subzebrinus griffithsii (Benson, 1848)
 Родина Gastrodontidae
 Zonitoides nitidus (Müller, 1774)
 Родина Parmacellidae
 Candaharia rutellum (Hutton, 1849) - synonym: Parmacella (Proparmacella) rutellum (Hutton, 1849)
 Родина Ariophantidae
 Parvatella flemingi (Pfeiffer, 1857)
 Parvatella sogdianus (Martens, 1871)
 Syama cavicula Solem, 1979
 Родина Vitrinidae
 Phenacolimax conoidea (Martens, 1874) - subgenus Oligolimax
 Родина Agriolimacidae
 Lytopelte kandaharensis (Altena, 1970)
 Родина Ferussaciidae
 Cecilioides bensoni Gude, 1914 - subgenus: Geostilbia, synonym: Caecilioides bensoni
 Родина Subulinidae
 Zootecus insularis chion (Pfeiffer, 1857)
 Родина Bradybaenidae
 Bradybaena fedtschenkoi (Martens, 1874)
 Родина Hygromiidae
 Hesseola bactriana (Hutton, 1849) - synonym: Euomphalia bactriana (Hutton, 1849)
 Leucozonella rufispira (Martens, 1874)
 Xeropicta candaharica (L. Pfeiffer, 1846)

Прісноводні двостулкові 

 Родина Unionidae
 Lamellidens testudinarius (Spengler) var. rhadinaeus Annandale & Prashad, 1919
 Родина Corbiculidae
 Corbicula fluminalis (Müller, 1774)

Примітки 

Фауна Афганістану
Списки:Афганістан